Михаи́л Ива́нович Кузнецо́в:
 Кузнецов, Михаил Иванович (1828—?) — медик, социолог.
 Кузнецов, Михаил Иванович (1905—?) — бригадир колхоза в Кемеровской области, Герой Социалистического Труда (1949).
 Кузнецов, Михаил Иванович — председатель колхоза в Сумской области, Герой Социалистического Труда (1948).
 Кузнецов, Михаил Иванович (1929—1999) — главный инженер химико-металлургического завода, Герой Социалистического Труда.